Atrakce (jmenná podoba odvozená od slovesa atrahovat = přitahovat) znamená:

 zajímavost, přitažlivý objekt či jev
 pamětihodnost
 zábavní zařízení, například pouťová atrakce
 přitažlivý program, například představení
 přitahování v doslovném i přeneseném významu, přitažlivost (atraktivita)
 atrakce (lingvistika), skladební spodoba (např. „je širší než delší“, „vem kde vem“)
 atrakce (procesní právo), odnětí (převzetí, přitažení) záležitostí vyšším orgánem (např. soudem, správním úřadem) nižšímu, jemuž by jinak příslušel

V názvech uměleckých děl 
 Další dálniční atrakce – román, který napsal americký spisovatel Tom Robbins

Související články 
 atraktivita
 pouťová atrakce
 atraktor